Ostravské kostely zasvěcené svatému Josefovi se nacházejí v následujících místních částech:

 Moravská Ostrava
 Slezská Ostrava

Ostrava